Rioverdensi – abitanti di Rio Verde de Mato Grosso
Rioverdensi – abitanti di Rio Verde
Rioverdensi – abitanti di São Sebastião do Rio Verde